

Cinéma et télévision 
 Cette vieille canaille, film français d'Anatole Litvak (1933).
 Vieille Canaille, film français de Gérard Jourd'hui (1992).
 Vieilles Canailles, film irlando-britannique de Kirk Jones (1998).
 Vieilles Canailles, téléfilm franco-belge d'Arnaud Sélignac (diffusé en 2010).

Musique 
 Vieille Canaille est l'adaptation en français par le parolier Jacques Plante, en 1951, de la chanson américaine You Rascal You ; Vieille canaille est enregistrée par Jacques Hélian et son orchestre et interprétée par Jean Marco.
 En 1979, Vieille canaille est reprise par Serge Gainsbourg sur son album Aux armes et cætera. En 1986, Serge Gainsbourg enregistre une nouvelle version de Vieille canaille en duo avec Eddy Mitchell ; la chanson est diffusée en single et est présente sur l'album de Mitchell Eddy Paris Mitchell.

 Les Vieilles Canailles est le nom choisi par le trio Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday pour se produire ensemble sur scène en 2014 et en tournée en 2017, en référence à la chanson de Jacques Plante, qu'il reprendront d'ailleurs sur scène.
 Les Vieilles Canailles est un triple CD, sorti en 2014, compilant des chansons de Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday.
 Les Vieilles Canailles Le Live est un album enregistré en public, en 2017, par le trio Dutronc-Mitchell-Hallyday.